L'Energiya Voronej est un club omnisports:
 FK Energia Voronej: club de football féminin
 Energiya Voronej (handball): club de handball